9-й Чемпионат мира по тхэквондо 1989 года прошёл с 9 по 14 октября в Сеуле (Южная Корея).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Список медалистов на сайте wtf.org

Тхэквондо
Тхэквондо
1989
Тхэквондо
Международные соревнования по тхэквондо в Республике Корея
Тхэквондо
Чемпионаты мира в Республике Корея